Pohl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Baltzar Pohl
 Carl Ferdinand Pohl
 Chris Pohl
 Frederik Pohl
 Friedrich Pohl
 Jannik Pohl
 Johann Pohl
 Johann Baptist Emanuel Pohl
 John Pohl
 Klaus Pohl
 Max Pohl
 Oswald Pohl
 Peter Pohl
 Richard Pohl
 Robert Pohl

Tyska efternamn